Günter Benkö (1955-), arbitro di calcio austriaco
Pál Benkő (1928-2019), scacchista e compositore di scacchi ungherese naturalizzato statunitense

Pagine correlate
Benko